

Astronomia 
 12863 Whitfield – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Whitfield –  parrocchia civile del Northamptonshire, Regno Unito
 Contea di Whitfield – contea dello Stato della Georgia, negli Stati Uniti
 Whitfield –  census-designated place della Contea di Manatee della Florida, negli Stati Uniti
 Whitfield – census-designated place della Contea di Berks della Pennsylvania, negli Stati Uniti

Persone 
 Andy Whitfield – attore e modello gallese naturalizzato australiano
 Beverley Whitfield – nuotatrice australiana
 Bob Whitfield – giocatore di football americano statunitense 
 Dwayne Whitfield – cestista statunitense
 Ed Whitfield – politico statunitense
 Evan Whitfield – calciatore statunitense
 James Whitfield – religioso e arcivescovo cattolico inglese naturalizzato statunitense
 Mal Whitfield –  atleta statunitense
 Maurice Whitfield – cestista statunitense naturalizzato ceco
 Norman Whitfield – produttore discografico, paroliere e compositore statunitense
 Simon Whitfield – triatleta canadese
 Trent Whitfield – allenatore di hockey su ghiaccio ed hockeista su ghiaccio canadese

Pagine correlate

 Whitefield